

Geografia 
 Miyazaki – prefettura del Giappone
 Miyazaki – capitale della prefettura omonima

Persone 
 Hayao Miyazaki – autore di fumetti, animatore, sceneggiatore e produttore giapponese
 Gorō Miyazaki – animatore, sceneggiatore e regista giapponese di film d'animazione (Figlio del precedente)
 Ichisada Miyazaki – storiografo giapponese
 Satoshi Miyazaki – maestro di karate giapponese
 Hidetaka Miyazaki – autore di videogiochi giapponese
 Tsutomu Miyazaki – serial killer giapponese

Altro 
 Miyazaki – gruppo musicale statunitense
 Suore della Carità di Gesù, dette di Miyazaki – congregazione femminile cattolica